Roni Ribeira da Silva (1980. június 30. –) brazil labdarúgó-középpályás. Öccse a szintén labdarúgó Thiago.

Források 
Roni Riberio Da Silva adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1980-ban született személyek
Brazil labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Lombard Pápa labdarúgói
A Bajai LSE labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Budaörsi SC labdarúgói
Élő személyek